Antena 1 Bagé é uma estação de rádio brasileira com sede em Bagé, RS. Opera na frequência 90.9 MHz FM e é afiliada à Antena 1. Foi fundada em 14 de abril de 2010.

A rádio é dirigida pela Emissora Bageense de Radiodifusão, que também controla a Rádio Difusora e Rádio Delta FM, de responsabilidade da família Gallo. Conta com programação via satélite, com espaços comerciais locais. Anteriormente no ar até à meia-noite, passou a ser 24 horas, acompanhando a matriz.

Ver também 
 Antena 1

Ligações externas 
 

Estações de rádio de Bagé
Estações de rádio fundadas em 2010
Bagé